The Singles, выпущен под названием International Singles за пределами США — бокс-сет CD синглов, выпущенных американским рэпером Эминемом в 2003 году. Набор состоит из десяти синглов, каждый из которых содержит различные ремиксы, стороны «Б» и музыкальные клипы, а также основные заглавные треки.

Список композиций 
Disc 1 – My Name Is

 «My Name Is» (Slim Shady Radio Edit) – 5.16
 «My Name Is» (Explicit Version) – 4.37
 «My Name Is» (Instrumental) – 4.37

Disc 2 – Guilty Conscience (при участии Dr. Dre)

 «Guilty Conscience» (Radio Version With Gunshots) – 3.22
 «Guilty Conscience» (Album Version) – 3.23
 «Guilty Conscience» (A Cappella) – 4.10
 «My Name Is» (Music Video) – 5.16

Disc 3 – The Real Slim Shady

 «The Real Slim Shady» (Album Version) – 4.08
 «Bad Influence» (Clean Version) – 3.03
 «The Real Slim Shady» (Instrumental) – 4.08
 «My Fault» (Pizza Mix) – 3.36
 «Just Don’t Give A Fuck» (Music Video) – 4.03

Disc 4 – The Way I Am

 «The Way I Am» (Unedited Version) – 5.35
 «The Kids» (Unedited Version) – 5.52
 «97’ Bonnie & Clyde» – 4.26
 «Steve Berman» (Skit) – 1.28
 «The Way I Am» (Music Video) – 4.46

Disc 5 – Stan (при участии Дайдо)

 «Stan» (Radio Edit) – 5.37
 «Guilty Conscience» (Radio Version with Gunshots) – 7.25
 «Hazardous Youth» (A Cappella) – 3.23
 «Get You Mad» (при участии Sway, King Tech & DJ Revolution) – 3.10

Disc 6 – Without Me

 «Without Me» 4.16
 «The Way I Am» (Danny Lohner Remix) (при участии Мэрилина Мэнсона) – 6.47
 «Without Me» (A Cappella) – 3.54
 «Without Me» (Instrumental) – 4.16

Disc 7 – Cleanin' Out My Closet

 «Cleanin’ Out My Closet» – 3.54
 «Stimulate» – 3.34
 «Cleanin’ Out My Closet» (Instrumental) – 3.54
 «Cleanin’ Out My Closet» (Music Video) – 3.54

Disc 8 – Sing for the Moment (при участии Джо Перри)

 «Sing for the Moment» – 4.23
 «Rabbit Run» – 3.52
 «Sing for the Moment» (Instrumental) – 4.23
 «Sing for the Moment» (Music Video) – 4.23

Disc 9 – Lose Yourself

 «Lose Yourself» – 4.26
 «Lose Yourself» (Instrumental) – 4.26
 «Renegade» (совместно с Jay-Z) – 4.34
 «Lose Yourself» (Music Video) – 4.26
 Восьмая миля (Трейлер) – 2.27

 Disc 10 – Business

 «Business» – 5.16
 «Bump Heads» (при участии G-Unit) – 4.36
 «Business» (A Cappella) – 4.38
 «Business» (Live Video) – 5.43

Disc 11 – Wanksta

 «Wanksta» (Eminem Version) – 3.48

Творческая группа

Примечания 

Альбомы, спродюсированные Dr. Dre
Альбомы, спродюсированные Эминемом
Сборники Эминема
Сборники 2003 года
Сборники Aftermath Entertainment
Сборники Shady Records
Хип-хоп-сборники
Сборники Interscope Records
Хип-хоп-сборники Среднего Запада